Онда (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 108,84 км². Население — 25 778 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Ayuntamiento de Onda 
 Web oficial de Montendre (en francés), población hermanada con Onda 
 Web oficial de Fiorano Modenese (en italiano), población hermanada con Onda 

Муниципалитеты Кастельона